Amidei, nobile famiglia fiorentina.

Amadio degli Amidei, uno dei Sette Santi Fondatori.
Bernardo Barbiellini Amidei, politico italiano. 
Bongianni degli Amidei, della nobile e antica famiglia degli Amidei.
Cosimo Amidei, giurista e filosofo del XVIII secolo.
Gaspare Barbiellini Amidei, scrittore e giornalista.
Gaspero Amidei, scrittore appartenente alla famiglia degli Amidei.
Iacopa degli Amidei, membro della nobile e antica famiglia degli Amidei.
Sergio Amidei, sceneggiatore.

Amidei può riferirsi anche a:

Torre degli Amidei, torre di Firenze
Amidei e Buondelmonti, storiche famiglie fiorentine all'origine degli scontri tra Guelfi e Ghibellini